Il singolare del torneo di tennis Lubbock Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Smeets che ha battuto in finale Dušan Vemić 6-3, 7-68.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (primo turno)
 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Rik De Voest (quarti di finale)
 Assente

 Sam Warburg (secondo turno)
 Donald Young (secondo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Brian Dabul (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2007